Fenix (spanisch „Phönix“) steht für:

 Fenix (Automarke), eine spanische Automarke
 BAW Fenix, ein chinesisches Lkw-Modell
 Fenix*TX, US-amerikanische Punkrockband
 Fenix Outdoor, ein Schweizer, ehemals schwedischer, Outdoor-Ausrüster

Fénix:
 Fénix (Wrestler) (* 1990), mexikanischer Wrestler
 Río Fénix Grande, Fluss in Argentinien
 Fénix Directo, spanisches Versicherungsunternehmen
 Fénix Films, spanische Filmgesellschaft
 Centro Atlético Fénix, uruguayischer Fußballverein
 Club Atlético Fénix, argentinischer Fußballverein

Fênix:
 Fênix (Paraná), Municipio in Brasiliens Bundesstaat Paraná
 Fênix Futebol Clube, brasilianischer Fußballverein

Fēnix:
 Fēnix, Stahlachterbahn im niederländischen Freizeitpark Toverland

Siehe auch:
 Phenix
 Phönix
 Phoenix
 Phoinix